Карл Гейнрих фон Хейнекен (; ) — немецкий ,    искусства,  и ; музейный деятель, устроитель Дрезденского кабинета эстампов; старший брат вундеркинда Кристиана Фридриха Хейнекена, известного как «младенец из Любека».

Биография 

Карл Гейнрих фон Хейнекен родился 24 декабря 1707 года в городе Любеке в семье архитектора  (1674–1746) и его жены художницы и алхимика  (1683—1757); старший брат вундеркинда Кристиана Фридриха, более известного как «младенец из Любека». 

Начиная с 1724 года Хёйнекен изучал литературу и юриспруденцию в Лейпцигском и Галлеском университетах Германии.

Примерно в 1730 году он стал частным репетитором, сначала в доме  (1688—1744), дрезденского придворного поэта, а затем у графа Александра Юзефа Сулковского. 

В 1739 году он стал личным секретарём и библиотекарем графа Генриха фон Брюля, первого министра короля польского Августа III и коллекционера произведений искусства.

В 1746 году король Польши Август III назначил Хейнекен директором королевской коллекции гравюр и рисунков. Получив задание пополнить коллекцию, он развил широкую сеть, включающую художников, учёных и коллекционеров. Хайнекен особенно интересовался гравюрами на дереве и гравюрами периода до Альбрехта Дюрера и приобрёл множество произведений для коллекции. Среди его приобретений были картины Корреджо и Рафаэля Санти. В 1749 году он был посвящен в имперские рыцари.

В 1754—1757 гг. он издал два увража с гравюрами, воспроизводящими сокровища картинных галерей графа Брюля и курфюрста Саксонского. Эти увражи принадлежат к наиболее удачным изданиям такого рода и послужили прототипом для ряда других им подобных.

В 1756 году, в начале Семилетней войны, пруссаки арестовали Хайнекена и заключили его в тюрьму в дрезденской ратуше. После войны он стал объектом нападок за неумелое управление финансами, в основном из-за его тесной связи с Брюлем; Хейнекен был повторно заключен в тюрьму, обвинен в растрате и лишён должности. Хотя в конце концов его оправдали, Хейнекен был вынужден покинуть Дрезден.

Остаток своей жизни  Хайнекен провел за написанием книг об искусстве на немецком и французском языках. Он стал известен как эксперт по происхождению гравюры и других форм печати. Некоторые из его более поздних книг были напечатаны лейпцигским издателем Иоганном Готлобом Иммануилом Брейткопфом.

Хейнекен выработал новую систему каталогизации и хранения графических произведений («Idée générale d'une collection complète d'estampes», 1771), которая легла в основу устройства ряда крупнейших европейских собраний гравюр, в том числе и Эрмитажа. Он составил ценный «Dictionnaire des artistes, dont nous avons des estampes», доведенный лишь до буквы «D».

Библиография 
 

 Die waren Absichten der Menschen und die dazu gehörende Mittel, nach der gesunden Vernunft gründlich gezeiget: mit einer Vorrede und dem nötigen Register versehen. Dresden, Leipzig 1732 (Digitalisat)
 Vom Erhabenen / Dionysius Longin. Griech. u. teutsch, nebst dessen Leben, einer Nachricht v. seinen Schrifften, u. einer Untersuchg, was Longin durch das Erhabene verstehe, v. Carl Heinrich Heineken, Dresden 1737 und 1742, Basel 1784
 Nachrichten von der Beschaffenheit der Niederlausitz, Pförten 1760
 Nachrichten von Künstlern und Kunst-Sachen (Band 1), Leipzig, 1768
 Nachrichten von Künstlern und Kunst-Sachen (Band 2), Leipzig, 1769
 Idée générale d’une collection complette d’estampes, avec une dissertation sur l’origine de la gravure et sur les premiers livres d’images, Jean Paul Kraus, Leipzig und Vienne 1771
 Dictionnaire des artistes, dont nous avons des estampes avec une notice détaillée de leurs ouvrages gravés (Band 1): Contenant la lettre A, J. G. I. Breitkopf, Leipzig, 1778
 Nachricht und Beschreibung von verschiedenen Obstsorten, welche nunmehro in der Niederlausitz erbauet werden
 1. Stück: Von den Steinobstsorten, Beneke, Pförten 1773
 2. Stück: Von den Kern-Obst-Sorten, Verlag von J. Martin Lehmann, Friedrichstadt 1774
 Dictionnaire des artistes, dont nous avons des estampes (Band 2): Contenant la lettre B – Biz, Leipzig, 1788
 Dictionnaire des artistes, dont nous avons des estampes (Band 3): Contenant les lettres Bla – Caz, Leipzig, 1789
 Dictionnaire des artistes, dont nous avons des estampes (Band 4): Contenant les lettres Cec – Diz, Leipzig, 1790
 Johann Friedrich Benade (Hrsg.): Des … Churfürstl. Sächß. Geheimen Land-Cammerraths Karl Heinrich v. Heinecken … Nachricht und Beschreibung einer vollständigen Sammlung von Obst-Sorten, welche derselbe ehemals vornehmlich in Altdöbern bey Calau in der Nieder-Lausitz selbsten erbauet, auch daselbsten und in der Nähe größtentheils noch befindlich sind; von neuem durchgesehen, erweitert und berichtiget von J. F. B., Sorau und Leipzig 1804f.
 1. Band, 1. Heft: Kernobst-Sorten – Birnen
 1. Band, 2. Heft: Kernobst-Sorten – Aepfel
 2. Band: Stein-Obst-Sorten

Примечания

Литература 
 
 Schmidt О. E. «Minister Graf Brühl und К. H. von Heinecken», Leipzig, 1921.

Ссылки 
 Печатные труды Карла Гейнриха Хейнекена .

Историки искусства Германии